U-38 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier pod tą samą nazwą
 U-38 – niemiecki okręt podwodny typu IXA z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-38 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-38 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-78

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich